Schönhausen – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Schönhausen (Elbe) – comune della Sassonia-Anhalt
 Schönhausen (ufficialmente Niederschönhausen) – quartiere della città di Berlino
Castello di Schönhausen – edificio barocco situato a Niederschönhausen, nel quartiere di Pankow a Berlino